Михал Шевчик:
 Шевчик, Михал (1934—2021) — польский актёр. Заслуженный деятель культуры ПНР.
 Шевчик, Михал (1870—1903) — католический священник; лужицкий писатель, историк и публицист.
 Шевчик, Михал (род. 1992) — польский футболист.